EFTU steht für:
 Flughafen Turku in Finnland (ICAO-Code)

EfTu steht für:
 Elongationsfaktor Tu, ein molekularer Marker

EFTU